Kobelt est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Georg Ludwig Kobelt (1804-1857), anatomiste allemand
Karl Kobelt (1891-1968), homme politique suisse
Wilhelm Kobelt (1840-1916), zoologiste allemand

Voir aussi
Aéroport Kobelt, aéroport du comté d'Ulster dans l'État de New York

Homonymie
Homonymie de patronyme